Первая лига 1980/1981 () — 47-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 16 августа 1980 года и закончился 14 июня 1981 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1980/1981 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1980/1981 на rsssf.com 

1980/1981
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1980 году
Спорт в Польше в 1981 году